Název Zdislavice má více sídel:
 Zdislavice, městys v okrese Benešov
 Troubky-Zdislavice, obec v okrese Kroměříž
 Zdislavice (Herálec), část obce Herálec v okrese Havlíčkův Brod
 Zdislavice (Troubky-Zdislavice), část obce Troubky-Zdislavice v okrese Kroměříž
 Zdislavice, fiktivní obec s hradem z českého filmu Hrdina jedné noci

Externí odkazy